Фары может означать:

  — древний город в западной Ахайе.
  — древний город в Беотии.
  — древний город на Крите.
  — древний город в Мессении.

См. также 
 Фара (значения)
 Фарис
 Феры